Павел Борисович Якимкин () — российский военный. Герой России (звание присвоено посмертно «закрытым» указом).

Биография 
Родился в Семипалатинске. С сентября 1989 года учился в семипалатинской гимназии №6. В 1994 году семья Якимкиных переехала в пгт Ставрово Владимирской области РФ, где Павел в 1999 окончил общеобразовательную школу.

В 1999—2003 годах получал образование в юридическом институте при МЮ РФ.

После службы в армии в ВДВ в 2003—2004 годах служил по контракту. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

10 декабря 2012 года был назначен на должность начальника разведывательного отдела 6 ОТБр.

Летом 2014 г. подразделения 6 ОТБр, в которой проходил службу Якимкин, применялись Россией в войне на востоке Украины. 14 августа Павел Якимкин погиб в бою с украинскими военными. Местом смерти офицера, по данным украинских СМИ вероятно, стали окрестности Луганского аэропорта. 

Похоронен во Владимире (аллея почётных захоронений Улыбышевского кладбища).

Память 
На здании школы в пгт. Ставрово, где учился П. Б. Якимкин, установлена мемориальная доска.

Примечания 

Погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Похороненные на кладбище «Улыбышево»
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Умершие в Луганске